Fuerza Pública puede referirse a:
 Ciudadanos (partido político de Chile): denominado Fuerza Pública entre 2013 y 2015.
 Fuerza Pública de Colombia: compuesta en forma exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía Nacional.
 Fuerza Pública de Costa Rica: cuerpo policial, permanente, de naturaleza civil en Costa Rica.